Feldberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Großer Feldberg, berg, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, 
 Feldberg (Hessische Rhön) – berg, Hessen, Regierungsbezirk Kassel, 
 Feldberg (Schwarzwald) – berg, Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Feldberg, Baden-Württemberg – kommun, Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Feldberg, Feldberger Seenlandschaft – ort, tidigare stad, Feldberger Seenlandschaft, Mecklenburg-Vorpommern

Österrike 

 Feldberg (bergstopp), Tyrolen, Politischer Bezirk Kitzbühel, 

Robotskapade Österrikeförgreningar